Huaura (stad), een stad in Peru
Huaura (provincie), een provincie van Peru
Huaura (district), een district van Peru